

Astronomia 
 Olcott – cratere lunare

Geografia 
 Olcott – census-designated place della Contea di Niagara, New York
 Olcott – comunità non incorporata della Contea di Bell, Kentucky
 Olcott – comunità non incorporata della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale

Persone 
 Henry Steel Olcott – uno dei fondatori della Società Teosofica
 Sidney Olcott – produttore cinematografico, regista, attore e sceneggiatore canadese
 William Tyler Olcott – avvocato ed astronomo dilettante statunitense